AE Solar (Alternative Energy Solar) — Немецкий производитель солнечных панелей, основанный Александром Майером и его братьями в 2003 году в немецком городе Кёнигсбрунне. Здесь же находится головной офис компании. 

«AE Solar» представлена  более чем в 70 странах и включает в себя континенты Азии, Европы, Африки, Южной и Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанский регион и регион Среднего Востока. Заводы «AE Solar» расположены в Грузии и Китае. Их общая годовая производительность составляет 1 гигаватт. Компания также имеет филиалы в Мексике, Бразилии и Саудовской Аравии.

«AE Solar» располагает двумя производственными объектами в Грузии (с апреля 2019 года) и Китае (с 2009 года), а также глобальными отделами продаж в Грузии, Германии, Китае, Мексике, Бразилии и Саудовской Аравии.

«AE Solar» является членом Глобального договора ООН.

История 
Компания «AE Solar» была основана в 2003 году Александром Майером и его братьями Виктором и Вальдемаром. В 2009 году компания запустила производство фотоэлектрических модулей мощностью 50 МВт в год ручной сборки в г. Хонгзе, Китай. Затем последовала серия модернизаций и расширений завода в Китае: в 2013 году была установлена полуавтоматическая производственная линия мощностью 150 МВт в год, в 2016 году производственную мощность расширили до 250 МВт в год, в 2017 году компания установила автоматические роботизированные производственные линии мощностью 525 МВт в год. В 2019 году общая мощность производства компании достигла более 1 ГВт в год, после открытия нового производства в Грузии оснащенного автоматическими роботизированными линиями мощностью 500 мВт в год.

Продукция 
«AE Solar» производит поликристаллические и монокристаллические фотоэлектрические модули (солнечные батареи). Она также является первым в мире производителем фотоэлектрического модуля, устойчивого к затенениям, в котором используются обходные диоды (bypass diodes) для предотвращения падения эффективности по причине затенения. В реальных рабочих условиях данная технология может производить на 30% больше энергии по сравнению со стандартными фотоэлектрическими модулями.

К солнечным панелям «AE Solar» прилагаются чипы NFC - с целью защиты их подлинности.

Сотрудники 
Число сотрудников компании 1200 человек.

Награды 
 SNEC 2017
 Top Innovation/ PV Magazine 2018
 Intersolar Finalist 2019
 Construma Award 2020 Winner for Smart Shading Resistant Hot-Spot Free Modules Technology

Примечания

Ссылки 
 
 Solar will showcase its “hot-spot-free” solar module at Intersolar NA
 The world’s first hot-spot free module heads to USA 
 AE Solar: No Hot Spots on its PV Modules 
 The World’s First Smart Shading Resistant Hot-Spot Free Module 
 Shoals Technologies Group The world’s first Shading Resistant Smart Hot-spot Free PV module at Intersolar North America, 2020 
 What’s new on the show floor at the revived Intersolar North America 
 Innovative PV modules at Intersolar San Diego 
  El primer módulo fotovoltaico resistente al sombreado ya se comercializa en España 
 El primer módulo Smart Hot-spot Free del mundo se dirige a España 
 El primer módulo Smart Hot-spot Free llega a España
 ‘S WERELDS EERSTE SMART HOT-SPOT GRATIS MODULE BIJ SOLAR SOLUTIONS 
 AE SOLAR introduceert slim hotspotvrij zonnepaneel
 Werelds eerste Smart Hot-Spot Free Module bij Solar Solutions International
 Topic of the Week: Next-gen PV (Part 2): The world’s first smart hot-spot free module
 PANELE FOTOWOLTAICZNE AE SOLAR 

Производители Германии
Появились в 2003 году в Германии